Dänenbrücke steht für:
 Dänenbrücke (Mühlenau), Brücke der Kieler Straße über die Mühlenau (Kollau) in Hamburg
 Dänenbrücke (Tarpenbek), Brücke auf dem Gelände des Hamburger Flughafens, ehemals über die Tarpenbek in Hamburg
 Dänenbrücke (Reinbek), Brücke über den Mühlgraben in Reinbek
 Welfenbrücke (auch Dänenbrücke), Brücke über den Knollgraben (Brookwetterung) in Escheburg, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein